Comitatul Stark ori Starke (în original, Stark or Starke County) este numele a patru comitate din Statele Unite ale Americii, toate denumite după generalul John Stark activ în timpul Războiului de Independență al Statelor Unite ale Americii.

Comitate din Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Stark, statul  -- (Categorie și format);
 Comitatul Stark, statul  -- (Categorie și format);
 Comitatul Stark, statul  -- (Categorie și format);

respectiv varianta ortografică Starke,

 Comitatul Starke, statul  -- (Categorie și format);

Vezi și 

 Districtul Stark
 Stark (nume)
 Stark (nume de familie)
 Comitatul Star
 Comitatul Starr
 Districtul Star
 Star (nume)
 Starr (nume)
 John Stark

Dezambiguizare
Nume proprii